Europejska Formuła 3 Sezon 2013  – dwunasty sezon od utworzenia Mistrzostw Europejskiej Formuły 3, a drugi od ich reaktywowania w 2012 roku. Rozpoczął się 23 marca na torze Autodromo Nazionale di Monza, a zakończył 20 października w Hockenheim. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Włoch Raffaele Marciello, a wśród zespołów - włoska ekipa Prema Powerteam.

Lista startowa 
Wszystkie zespoły korzystają z bolidów Dallara F312 i opon grupy Hankook.

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2013 został zatwierdzony 18 listopada 2013 roku. Jednakże z powodu zmiany terminu GP Niemiec Formuły 1 wyścigi na torach Norisring, Zandvoort, Silverstone Circuit i Hockenheimring zostały przełożone. W wyniku braku porozumienia z francuską federacją 28 czerwca podjęto decyzję o przeniesieniu wyścigu z toru Paul Ricard na tor Vallelunga. Zawodnicy zawitali tam w drugi tydzień października, co oznacza, że Mistrzostwa zakończyły się w dniach 18-20 października na Hockenheim.

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja zespołów

Uwagi

Przypisy 

Sezony Europejskiej Formuły 3
2013 w sportach motorowych
2013 w Europie